Катастрофа Ан-32 в аэропорту Кишинева 11 апреля 2008 года — крушение транспортного самолета суданской компании Kata Air Transport. На борту находились 8 членов экипажа и две тонны авиационных запчастей и технического масла. Все 8 человек погибли.

Обстоятельства происшествия 
Самолет проходил в Кишиневе очередное техническое обслуживание и перегонялся в Судан после его завершения и испытательного облета. На борту находилось около двух тонн авиационных запчастей и технического масла. Через 5 минут после взлета в ночное время экипаж сообщил, что собирается вернуться в аэропорт. Причиной стал отказ радиоответчика системы опознавания. Через 13 минут после взлета при визуальном заходе на посадку в ПМУ самолет столкнулся с ограждением аэропорта и с комплексом азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME, упал на территории аэропорта, разрушился и загорелся. Отказов систем самолета до столкновения с препятствиями по данным бортового самописца не было.

Погода на момент происшествия: LUKK 111900Z 09007KT 3800 BR NSC 10/09 Q1008 08CLRD65 BECMG 1500 BR BKN005.

Причины катастрофы 
По результатам расследования установлено, что катастрофа произошла из-за преждевременного снижения, ставшего результатом неверной оценки высоты при визуальном полете в темное время суток. Опыт полетов в ночное время у экипажа был мал.

Сведения о воздушном судне и экипаже

Ссылки 
http://www.airdisaster.ru/

Авиационные происшествия 2008 года
Авиационные происшествия в Молдавии
Авиационные происшествия с Ан-32
События 11 апреля
Апрель 2008 года
2008 год в Молдавии